Magdalenapolder (Biervliet), een polder bij Biervliet
Magdalenapolder (Schoondijke), een polder ten westen van Schoondijke